Mitter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Mitter
 Kim T. Mitter